Brughiere – plurale di brughiera
 Brughiere – frazione di Torre d'Isola